Сагг () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Сагг, Джозеф — британский видеоблогер, автор и режиссёр.
 Сагг, Зои (род. 1990) — британская интернет-персона.